Osoby:
 Beat Flach – szwajcarski polityk
 Doug Flach – amerykański tenisista
 Émile Flach – monakijski polityk
 Jacinto Inácio Flach – brazylijski duchowny katolicki
 Józef Flach – polski krytyk literacki
 Ken Flach – amerykański tenisista
 Matthias Flach – niemiecki wioślarz
 Thomas Flach – niemiecki żeglarz

Inne:
 Flach – chilijski okręt podwodny

Zobacz też:
 Pflach